Научно-исследовательский институт Министерства оборонной промышленности Азербайджана был создан указом президента Азербайджана в 2006 году.

История 
Создан указом президента Азербайджана в 2006 году. Институт создан с целью проведения научных исследований в сфере продукции оборонного назначения.

Деятельность 
 Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке и созданию, по организации капитального ремонта и усовершенствованию изделий специального и двойного назначения, организация их производства на предприятиях  министерства оборонной промышленности.
 Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию альтернативных  источников энергии.
 Подготовки научных кадров на базе высших учебных заведений Азербайджана и зарубежных стран.

Ссылки 
 НИИ МОП
 Новости

Компании, основанные в 2006 году
Предприятия Азербайджана